Мары́ — топоним.

 Мары — хутор в Адамовском районе Оренбургской области России.
 Мары — село в Александро-Невском районе Рязанской области России.
 Мары́ — город в Туркменистане.
 Ма́ры — животные из семейства свинковых.
 Мары — финно-угорский народ в России.

См.также